Долотов — фамилия. Известные носители:

 Долотов, Александр Иванович (1841—1878) — архитектор Санкт-Петербурга
 Долотов, Василий Петрович — архитектор Санкт-Петербурга
 Долотов, Иван Николаевич (1913—1964) — Герой Социалистического Труда, бригадир полеводов.
 Долотов, Юрий Сергеевич (1931—2012) — российский океанолог, член-корреспондент РАН